Achmühle ist der Name folgender Orte:

 Achmühle (Bodnegg), Ortsteil der Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Achmühle (Dornbirn), Ortsteil der Stadt Dornbirn in Vorarlberg, Österreich
 Achmühle (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Achmühle (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Achmühle (Greding), ehemaliger Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern